Römerhof  heißen folgende geographische Objekte:

 ein Neubaugebiet in Friedrichsdorf, Hochtaunuskreis, Hessen7
 Römerhof (Hohenfels-Essingen), Wohnplatz der Ortsgemeinde Hohenfels-Essingen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Römerhof (Ingersheim), Wohnplatz im Ortsteil Großingersheim der Gemeinde Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Römerhof (Steffeln), Wohnplatz der Ortsgemeinde Steffeln, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Römerhof (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 eine Straße und ein geplantes Neubaugebiet (Am Römerhof) in Frankfurt am Main, benannt nach einem historischen Gutshof

Baulichkeiten:
 Römischer Hof in Berlin
 Gestüt Römerhof, Gestüt in Erftstadt-Lechenich

 Zentrales, altes Anwesen auf dem Golfplatz von Bornheim-Brenig in der Nähe des Römerkanals